Parentis est un toponyme du sud-ouest de la France :

 Parentis, ancienne commune française des Landes, aujourd'hui intégrée à Uchacq-et-Parentis
 Parentis-en-Born, commune des Landes

Homonymie de toponyme